

Cinema
Mast – film del 1999 diretto da Ram Gopal Varma

Persone
Brian Mast – politico statunitense
Charles Mast – generale francese
Eddie Mast – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense

Altro
MAST – centro polifunzionale e spazio espositivo realizzato a Bologna dall'omonima Fondazione MAST
MAST Castel Goffredo – museo della città di Castel Goffredo